

Ногайбай — аул, Кордайський район, Жамбильська область
 Ногайбай — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область